Ez a lap a férfi olimpiai érmesek listája atlétikában 1896-tól 2020-ig.

Éremtáblázat 
(A táblázatokban Magyarország eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Aktuális versenyszámok

Futó- és gyaloglószámok

100 méter 

|-
|rowspan="2"|1896, Athénrészletek
|rowspan="2"|
|rowspan="2"|
|
|-
||
|-
|1900, Párizsrészletek
|
|
|
|-
|1904, St. Louisrészletek
||
||
||
|-
|1908, Londonrészletek
|
|
|
|-
|1912, Stockholmrészletek
|
|
|
|-
|1920, Antwerpenrészletek
|
|
|
|-
|1924, Párizsrészletek
|
|
|
|-
|1928, Amszterdamrészletek
|
|
|
|-
|1932, Los Angelesrészletek
||
||
|
|-
|1936, Berlinrészletek
|
|
|
|-
|1948, Londonrészletek
|
|
|
|-
|1952, Helsinkirészletek
|
|
|
|-
|1956, Melbournerészletek
|
|
||
|-
|1960, Rómarészletek
|
|
|
|-
|1964, Tokiórészletek
|
|
|
|-
|1968, Mexikóvárosrészletek
|
|
|
|-
|1972, Münchenrészletek
|
|
|
|-
|1976, Montréalrészletek
|
|
|
|-
|1980, Moszkvarészletek
|
|
|
|-
|1984, Los Angelesrészletek
||
||
|
|-
|1988, Szöulrészletek
|
|
|
|-
|1992, Barcelonarészletek
|
|
|
|-
|1996, Atlantarészletek
|
|
|
|-
|2000, Sydneyrészletek
|
|
|
|-
|2004, Athénrészletek
|
|
|
|-
|2008, Pekingrészletek
|
|
|
|-
|2012, Londonrészletek
|
|
|
|-
|2016, Rio de Janeirorészletek
|
|
|
|-
|2020, Tokiórészletek
|
|
|
|}

200 méter 

|-
|1900, Párizsrészletek
|
|
|
|-
|1904, St. Louisrészletek
||
||
||
|-
|1908, Londonrészletek
|
|
|
|-
|1912, Stockholmrészletek
|
|
|
|-
|1920, Antwerpenrészletek
|
|
|
|-
|1924, Párizsrészletek
|
|
|
|-
|1928, Amszterdamrészletek
|
|
|
|-
|1932, Los Angelesrészletek
||
||
||
|-
|1936, Berlinrészletek
|
|
|
|-
|1948, Londonrészletek
|
|
|
|-
|1952, Helsinkirészletek
|
|
|
|-
|1956, Melbournerészletek
|
|
|
|-
|1960, Rómarészletek
||
|
|
|-
|1964, Tokiórészletek
|
|
|
|-
|1968, Mexikóvárosrészletek
|
|
|
|-
|1972, Münchenrészletek
|
|
|
|-
|1976, Montréalrészletek
|
|
|
|-
|1980, Moszkvarészletek
|
|
|
|-
|1984, Los Angelesrészletek
||
||
||
|-
|1988, Szöulrészletek
|
|
|
|-
|1992, Barcelonarészletek
|
|
|
|-
|1996, Atlantarészletek
||
|
|
|-
|2000, Sydneyrészletek
|
|
|
|-
|2004, Athénrészletek
|
|
|
|-
|2008, Peking<small>részletek<small>
|
|
|
|-
|2012, Londonrészletek
|
|
|
|-
|2016, Rio de Janeirorészletek
|
|
|
|-
|2020, Tokiórészletek
|
|
|
|}

400 méter 

|-
|1896, Athénrészletek
|
|
|
|-
|1900, Párizsrészletek
|
|
|
|-
|1904, St. Louisrészletek
||
||
||
|-
|1908, Londonrészletek
||
|Nem adták ki
|Nem adták ki
|-
|1912, Stockholmrészletek
|
|
|
|-
|1920, Antwerpenrészletek
|
|
|
|-
|1924, Párizsrészletek
|
|
|
|-
|1928, Amszterdamrészletek
|
|
|
|-
|1932, Los Angelesrészletek
||
||
|
|-
|1936, Berlinrészletek
|
|
|
|-
|1948, Londonrészletek
|
|
|
|-
|1952, Helsinkirészletek
|
|
|
|-
|rowspan=2|1956, Melbournerészletek
|rowspan=2|
|rowspan=2|
|
|-
|
|-
|1960, Rómarészletek
|
|
|
|-
|1964, Tokiórészletek
|
|
|
|-
|1968, Mexikóvárosrészletek
|
|
|
|-
|1972, Münchenrészletek
|
|
|
|-
|1976, Montréalrészletek
|
|
|
|-
|1980, Moszkvarészletek
||
|
|
|-
|1984, Los Angelesrészletek
||
|
||
|-
|1988, Szöulrészletek
|
|
|
|-
|1992, Barcelonarészletek
|
|
|
|-
|1996, Atlantarészletek
||
|
|
|-
|2000, Sydneyrészletek
|
|
|
|-
|2004, Athénrészletek
|
|
|
|-
|2008, Peking<small>részletek<small>
|
|
|
|-
|2012, Londonrészletek
|
|
|
|-
|2016, Rio de Janeirorészletek
|
|
|
|-
|2020, Tokiórészletek
|
|
|
|}

800 méter 

|-
|1896, Athénrészletek
|
||
|
|-
|1900, Párizsrészletek
|
|
|
|-
|1904, St. Louisrészletek
||
||
||
|-
|1908, Londonrészletek
|
|
|
|-
|1912, Stockholmrészletek
|
|
|
|-
|1920, Antwerpenrészletek
|
|
|
|-
|1924, Párizsrészletek
|
|
|
|-
|1928, Amszterdamrészletek
|
|
|
|-
|1932, Los Angelesrészletek
|
|
|
|-
|1936, Berlinrészletek
|
|
|
|-
|1948, Londonrészletek
|
|
|
|-
|1952, Helsinkirészletek
|
|
|
|-
|1956, Melbournerészletek
|
|
|
|-
|1960, Rómarészletek
|
|
|
|-
|1964, Tokiórészletek
|
|
|
|-
|1968, Mexikóvárosrészletek
|
|
|
|-
|1972, Münchenrészletek
|
|
|
|-
|1976, Montréalrészletek
|
|
|
|-
|1980, Moszkvarészletek
|
|
||
|-
|1984, Los Angelesrészletek
|
|
||
|-
|1988, Szöulrészletek
|
|
|
|-
|1992, Barcelonarészletek
|
|
|
|-
|1996, Atlantarészletek
|
|
|
|-
|2000, Sydneyrészletek
|
|
|
|-
|2004, Athénrészletek
|
|
|
|-
|2008, Pekingrészletek
|
|
|
|-
|2012, Londonrészletek
|
|
|
|-
|2016, Rio de Janeirorészletek
|
|
|
|-
|2020, Tokiórészletek
|
|
|
|}

1500 méter 

|-
|1896, Athén<small>részletek<small>
|
|
|
|-
|1900, Párizs
|
||
|
|-
|1904, St. Louis
||
||
||
|-
|1908, London
|
||
||
|-
|1912, Stockholm
|
|
|
|-
|1920, Antwerpen
|
|
|
|-
|1924, Párizs
|
|
|
|-
|1928, Amszterdam
|
|
|
|-
|1932, Los Angeles
|
|
|
|-
|1936, Berlin
|
|
|
|-
|1948, London
|
|
|
|-
|1952, Helsinki
|
|
|
|-
|1956, Melbourne
|
|
||
|-
|1960, Róma
|
|
||
|-
|1964, Tokió
|
|
|
|-
|1968, Mexikóváros
|
|
|
|-
|1972, München
|
|
|
|-
|1976, Montréal
|
|
|
|-
|1980, Moszkva
|
|
|
|-
|1984, Los Angeles
|
|
|
|-
|1988, Szöul
|
|
|
|-
|1992, Barcelona
||
|
|
|-
|1996, Atlanta
|
|
|
|-
|2000, Sydney
|
|
|
|-
|2004, Athén
|
|
|
|-
|2008, Pekingrészletek
|
|
|
|-
|2012, Londonrészletek
|
|
|
|-
|2016, Rio de Janeirorészletek
|
|
|
|-
|2020, Tokiórészletek
|
|
|
|}

5000 méter 

|-
|1912, Stockholm
|
|
|
|-
|1920, Antwerpen
|
|
|
|-
|1924, Párizs
|
|
|
|-
|1928, Amszterdam
|
|
|
|-
|1932, Los Angeles
|
||
|
|-
|1936, Berlin
|
|
|
|-
|1948, London
|
|
|
|-
|1952, Helsinki
|
|
|
|-
|1956, Melbourne
|
|
|
|-
|1960, Róma
|
|
|
|-
|1964, Tokió
|
|
|
|-
|1968, Mexikóváros
|
|
|
|-
|1972, München
|
|
|
|-
|1976, Montréal
|
|
|
|-
|1980, Moszkva
|
|
|
|-
|1984, Los Angeles
|
|
|
|-
|1988, Szöul
|
|
|
|-
|1992, Barcelona
|
|
|
|-
|1996, Atlanta
|
|
|
|-
|2000, Sydney
|
|
|
|-
|2004, Athén
|
|
|
|-
|2008, Pekingrészletek
|
|
|
|-
|2012, Londonrészletek
||
|
|
|-
|2016, Rio de Janeirorészletek
|
|
|
|-
|2020, Tokiórészletek
|
|
|
|}

10 000 méter 

|-
|1912, Stockholm
|
|
|
|-
|1920, Antwerpen
|
|
|
|-
|1924, Párizs
|
|
|
|-
|1928, Amszterdam
|
|
|
|-
|1932, Los Angeles
|
|
|
|-
|1936, Berlin
|
|
|
|-
|1948, London
|
|
|
|-
|1952, Helsinki
|
|
|
|-
|1956, Melbourne
|
||
||
|-
|1960, Róma
|
|
|
|-
|1964, Tokió
|
|
|
|-
|1968, Mexikóváros
|
|
|
|-
|1972, München
|
|
|
|-
|1976, Montréal
|
|
|
|-
|1980, Moszkva
|
|
|
|-
|1984, Los Angeles
|
|
|
|-
|1988, Szöul
|
|
|
|-
|1992, Barcelona
|
|
|
|-
|1996, Atlanta
|
|
|
|-
|2000, Sydney
|
|
|
|-
|2004, Athén
|
|
|
|-
|2008, Pekingrészletek
|
|
|
|-
|2012, Londonrészletek
||
|
|
|-
|2016, Rio de Janeirorészletek
|
|
|
|-
|2020, Tokiórészletek
|
|
|
|}

Maraton 
Kezdetben különböző távokon rendezték a maratoni versenyeket.
 1896: 40 000 m
 1900: 40 260 m
 1904: 40 000 m
 1908: 42 195 m
 1912: 40 200 m
 1920: 42 750 m
 1924-től: 42 195 m

|-
|1896, Athénrészletek
|
|
||
|-
|1900, Párizs
||
||
|
|-
|1904, St. Louis
||
||
||
|-
|1908, London
|
|
|
|-
|1912, Stockholm
|
|
|
|-
|1920, Antwerpen
|
|
|
|-
|1924, Párizs
|
|
|
|-
|1928, Amszterdam
|
|
|
|-
|1932, Los Angeles
|
|
|
|-
|1936, Berlin
| [koreai]
|
| [koreai]
|-
|1948, London
|
||
|
|-
|1952, Helsinki
|
|
|
|-
|1956, Melbourne
|
|
|
|-
|1960, Róma
|
|
|
|-
|1964, Tokió
|
|
||
|-
|1968, Mexikóváros
|
|
|
|-
|1972, München
|
|
|
|-
|1976, Montréal
|
|
|
|-
|1980, Moszkva
|
|
||
|-
|1984, Los Angeles
|
|
|
|-
|1988, Szöul
|
|
|
|-
|1992, Barcelona
|
|
|
|-
|1996, Atlanta
|
|
|
|-
|2000, Sydney
|
|
|
|-
|2004, Athén
|
|
|
|-
|2008, Pekingrészletek
|
|
|
|-
|2012, Londonrészletek
|
|
|
|-
|2016, Rio de Janeirorészletek
|
|
|
|-
|2020, Tokiórészletek
|
|
|
|}

110 méter gát 

|-
|1896, Athén<small>részletek<small>
|
|
|Nem adták ki
|-
|1900, Párizs
|
|
|
|-
|1904, St. Louis
||
||
||
|-
|1908, London
|
|
|
|-
|1912, Stockholm
|
|
|
|-
|1920, Antwerpen
|
|
|
|-
|1924, Párizs
|
|
|
|-
|1928, Amszterdam
|
|
|
|-
|1932, Los Angeles
||
||
|
|-
|1936, Berlin
|
|
|
|-
|1948, London
|
|
|
|-
|1952, Helsinki
|
|
|
|-
|1956, Melbourne
|
|
|
|-
|1960, Róma
|
|
|
|-
|1964, Tokió
|
|
|
|-
|1968, Mexikóváros
|
|
|
|-
|1972, München
|
|
|
|-
|1976, Montréal
|
|
|
|-
|1980, Moszkva
|
|
||
|-
|1984, Los Angeles
||
||
|
|-
|1988, Szöul
|
|
|
|-
|1992, Barcelona
|
|
|
|-
|1996, Atlanta
||
||
|
|-
|2000, Sydney
|
|
|
|-
|2004, Athén
|
|
|
|-
|2008, Pekingrészletek
|
|
|
|-
|2012, Londonrészletek
|
|
|
|-
|2016, Rio de Janeirorészletek
|
|
|
|-
|2020, Tokiórészletek
|
|
|
|}

400 méter gát 

|-
|1900, Párizs
|
||
|
|-
|1904, St. Louis
||
||
||
|-
|1908, London
|
|
||
|-
|1912 Stockholm||colspan=3 align=center|Nem szerepelt az olimpiai programban
|-
|1920, Antwerpen
|
|
|
|-
|1924, Párizs
|
|
|
|-
|1928, Amszterdam
|
|
|
|-
|1932, Los Angeles
|
||
||
|-
|1936, Berlin
|
|
|
|-
|1948, London
|
|
|
|-
|1952, Helsinki
|
|
|
|-
|1956, Melbourne
|
|
|
|-
|1960, Róma
|
|
|
|-
|1964, Tokió
|
|
|
|-
|1968, Mexikóváros
|
|
|
|-
|1972, München
|
|
|
|-
|1976, Montréal
|
|
|
|-
|1980, Moszkva
|
||
|
|-
|1984, Los Angeles
||
||
|
|-
|1988, Szöul
|
|
|
|-
|1992, Barcelona
|
|
|
|-
|1996, Atlanta
||
|
||
|-
|2000, Sydney
|
|
|
|-
|2004, Athén
|
|
|
|-
|2008, Pekingrészletek
|
|
|
|-
|2012, Londonrészletek
|
|
|
|-
|2016, Rio de Janeirorészletek
|
|
|
|-
|2020, Tokiórészletek
|
|
|
|}

3000 méter akadály 

|-
|1920, Antwerpen
|
|
|
|-
|1924, Párizs
|
|
||
|-
|1928, Amszterdam
|
|
|
|-
|1932, Los Angeles
|
|
||
|-
|1936, Berlin
|
|
||
|-
|1948, London
|
|
|
|-
|1952, Helsinki
|
|
|
|-
|1956, Melbourne
|
||
|
|-
|1960, Róma
|
|
|
|-
|1964, Tokió
|
|
|
|-
|1968, Mexikóváros
|
|
|
|-
|1972, München
|
|
|
|-
|1976, Montréal
|
|
|
|-
|1980, Moszkva
|
|
|
|-
|1984, Los Angeles
|
|
||
|-
|1988, Szöul
|
|
|
|-
|1992, Barcelona
|
|
|
|-
|1996, Atlanta
|
|
|
|-
|2000, Sydney
|
|
|
|-
|2004, Athén
|
|
|
|-
|2008, Peking<small>részletek<small>
|
|
|
|-
|2012, London<small>részletek<small>
|
|
|
|-
|2016, Rio de Janeiro<small>részletek<small>
|
|
|
|-
|2020, Tokió<small>részletek<small>
|
|
|
|}

4 × 100 méter váltó 

|-
|1912, Stockholm
|David JacobsHenry MacintoshVictor d’ArcyWilliam Applegarth
||Ivan MöllerCharles LutherTure PersonKnut Lindberg
|Nem adták ki
|-
|1920, Antwerpen
|Charley PaddockJackson ScholzLoren MurchisonMorris Kirksey
|René LorainRené TirardRené MourlonÉmile Ali-Khan
|Agne HolmströmWilliam PeterssonSven MalmNils Sandström
|-
|1924, Párizs
|Loren MurchisonLouis ClarkeFrank HusseyAlfred LeConey
|Harold AbrahamsWalter RangeleyWilliam NicholLancelot Royle
|Jan de VriesJaap BootHarry BroosRinus van den Berge
|-
|1928, Amszterdam
|Frank WykoffJames QuinnCharles BorahHenry Russell
|Georg LammersRichard CortsHubert HoubenHelmut Körnig
|Cyril GillTeddy SmouhaWalter RangeleyJack London
|-
|1932, Los Angeles
||Robert KieselEmmett ToppinoHector DyerFrank Wykoff
|Helmut KörnigFriedrich HendrixErich BorchmeyerArthur Jonath
|Giuseppe CastelliRuggero MaregattiGabriele SalviatiEdgardo Toetti
|-
|1936, Berlin
|Jesse OwensRalph MetcalfeFoy DraperFrank Wykoff
|Orazio MarianiGianni CaldanaElio RagniTullio Gonnelli
||Wilhelm LeichumErich BorchmeyerErwin GillmeisterGerd Hornberger
|-
|1948, London
|Barney EwellLorenzo WrightHarrison DillardMel Patton
||Jack ArcherJack GregoryAlastair McCorquodaleKenneth Jones
|Michele TitoEnrico PerucconiAntonio SiddiCarlo Monti
|-
|1952, Helsinki
|Dean SmithHarrison DillardLindy RemiginoAndy Stanfield
|Borisz TokarevLev KaljajevLevan SzanadzeVlagyimir Szuharev
||Zarándi LászlóVarasdi GézaCsányi GyörgyGoldoványi Béla
|-
|1956, Melbourne
|Ira MurchisonLeamon KingThane BakerBobby Morrow
|Leonyid BartenyevBorisz TokarevJurij KonovalovVlagyimir Szuharev
|Lothar KnörzerLeonhard PohlHeinz FüttererManfred Germar
|-
|1960, Róma
|Bernd CullmannArmin HaryWalter MahlendorfMartin Lauer
|Guszman KoszanovLeonyid BartenyevJurij KonovalovEdvīns Ozoliņš
|Peter RadfordDavid JonesDavid SegalNick Whitehead
|-
|1964, Tokió
|Paul DraytonGerald AshworthRichard StebbinsBob Hayes
|Andrzej ZielińskiWiesław ManiakMarian FoikMarian Dudziak
|Paul GenevayBernard LaidebeurClaude PiquemalJocelyn Delecour
|-
|1968, Mexikóváros
|Charles GreeneMelvin PenderRonnie Ray SmithJim Hines
|Hermes RamírezJuan MoralesPablo MontesEnrique Figuerola
|Gérard FenouilJocelyn DelecourClaude PiquemalRoger Bambuck
|-
|1972, München
|Larry BlackRobert TaylorGerald TinkerEddie Hart
|Alekszandr KornyeljukUladzimir LoveckijJuris SilovsValerij Borzov
||Jobst HirschtKarlheinz KlotzGerhard WuchererKlaus Ehl
|-
|1976, Montréal
|Harvey GlanceLam JonesMillard HamptonSteve Riddick
|Manfred KokotJörg PfeiferKlaus-Dieter KurratAlexander Thieme
|Alekszandr AkszinyinNyikolaj KolesznyikovJuris SilovsValerij Borzov
|-
|1980, Moszkva
||Vlagyimir MuravjovNyikolaj SzidorovAlekszandr AkszinyinAndrej Prokofjev
|Krzysztof ZwolińskiZenon LicznerskiLeszek DuneckiMarian Woronin
|Antoine RichardPascal BarréPatrick BarréHermann Panzo
|-
|1984, Los Angeles
|valign=top |Sam GraddyRon BrownCalvin SmithCarl Lewis
|Albert LawrenceGreg MeghooDonald QuarrieRay StewartNorman Edwards*
|valign=top|Ben JohnsonTony SharpeDesai WilliamsSterling Hinds
|-
|1988, Szöul
|valign=top|Viktor BrizhinVlagyimir KrilovVlagyimir MuravjovVitalij Szavin
|Elliot BunneyJohn RegisMike McFarlaneLinford ChristieClarence Callender*
|valign=top|Bruno Marie-RoseDaniel SangoumaGilles QuénéhervéMax Morinière
|-
|1992, Barcelona
|Mike MarshLeroy BurrellDennis MitchellCarl LewisJames Jett*
|Oluyemi KayodeChidi ImohOlapade AdenikenDavidson EzinwaOsmond Ezinwa*
|valign=top|Andrés SimónJoel LamelaJoel IsasiJorge Aguilera
|-
|1996, Atlanta
|Robert EsmieGlenroy GilbertBruny SurinDonovan BaileyCarlton Chambers*
||Jon DrummondTim HardenMike MarshDennis MitchellTim Montgomery*
|valign=top|Arnaldo da SilvaRobson da SilvaÉdson RibeiroAndré da Silva
|-
|2000, Sydney
|Jon DrummondBernard WilliamsBrian LewisMaurice GreeneTim Montgomery*Kenny Brokenburr*
|valign=top|Vicente de LimaÉdson RibeiroAndré da SilvaClaudinei da SilvaCláudio Souza*
|valign=top|José Ángel CésarLuis Alberto PérezIván GarcíaFreddy Mayola
|-
|2004, Athén
|valign=top|Jason GardenerDarren CampbellMarlon DevonishMark Lewis-Francis
|Shawn CrawfordJustin GatlinCoby MillerMaurice GreeneDarvis Patton*
|valign=top|Olusoji FasubaUchenna EmedoluAaron EgbeleDeji Aliu
|-
|2008, Pekingrészletek
|Emmanuel CallenderRichard ThompsonMarc BurnsKeston BledmanAaron Armstrong*
|valign=top|Cukahara NaokiSzuecugu SingoTakahira SindzsiAszahara Nobuharu
|valign=top|Vicente LimaSandro VianaBruno de BarrosJosé Carlos Moreira
|-
|2012, Londonrészletek
|valign=top|Nesta CarterMichael FraterYohan BlakeUsain BoltKemar Bailey-Cole*
|valign=top|Keston BledmanMarc BurnsEmmanuel CallenderRichard Thompson
|Jimmy VicautChristophe LemaitrePierre-Alexis PessonneauxRonald Pognon
|-
|2016, Rio de Janeirorészletek
|valign=top|Asafa PowellYohan BlakeNickel AshmeadeUsain BoltJevaughn Minzie*Kemar Bailey-Cole*
|valign=top|Cambridge AszukaKirjú JosihideJamagata RjótaIizuka Sóta
|valign=top|Akeem HaynesAaron BrownBrendon RodneyAndre De GrasseMobolade Ajomale*
|-
|2020, Tokiórészletek
|valign=top|Lorenzo PattaMarcell JacobsFausto DesaluFilippo Tortu
|valign=top|Chijindu UjahZharnel HughesRichard KiltyNethaneel Mitchell-Blake
|valign=top|Aaron BrownJerome BlakeBrendon RodneyAndre De Grasse
|}
* – a versenyző az előfutamok során szerepelt, de a döntőben nem

4 × 400 méter váltó 

|-
|1912, Stockholm
|Mel SheppardEdward LindbergTed MeredithCharles Reidpath
|Charles LelongRobert SchurrerPierre FailliotCharles Poulenard
|George NicolErnest HenleyJames SoutterCyril Seedhouse
|-
|1920, Antwerpen
|Cecil GriffithsRobert LindsayJohn Ainsworth-DaviesGuy Butler
|Henry DafelClarence OldfieldJack OosterlaakBevil Rudd
|Georges AndréGaston FéryMaurice DelvartAndré Devaux
|-
|1924, Párizs
|Commodore CochranAlan HelffrichOliver MacDonaldWilliam Stevenson
|Artur SvenssonErik ByléhnGustaf WejnarthNils Engdahl
|Edward TomsGeorge RenwickRichard RipleyGuy Butler
|-
|1928, Amszterdam
|George BairdEmerson SpencerFred AldermanRay Barbuti
|Otto NeumannHarry StorzRichard KrebsHermann Engelhard
|Alex WilsonPhil EdwardsStanley GloverJames Ball
|-
|1932, Los Angeles
||Ivan FuquaEdgar AblowichKarl WarnerBill Carr
|Crew StoneleyTommy HampsonDavid BurghleyGodfrey Rampling
|Ray LewisJames BallPhil EdwardsAlex Wilson
|-
|1936, Berlin
|Freddie WolffGodfrey RamplingWilliam RobertsGodfrey Brown
|Harold CagleRobert YoungEdward O’BrienAlfred Fitch
||Helmut HamannFriedrich von StülpnagelHarry VoigtRudolf Harbig
|-
|1948, London
|Arthur HarndenClifford BourlandRoy CochranMal Whitfield
|Jean KérébelFrancis SchewettaRobert Chef d’HôtelJacques Lunis
|Kurt LundquistLars-Erik WolfbrandtFolke AlnevikRune Larsson
|-
|1952, Helsinki
|Arthur WintLeslie LaingHerb McKenleyGeorge Rhoden
|Ollie MatsonGene ColeCharles MooreMal Whitfield
|Hans GeisterGünther SteinesHeinz UlzheimerKarl-Friedrich Haas
|-
|1956, Melbourne
|Charlie JenkinsLouis JonesJesse MashburnTom Courtney
||Graham GipsonLeon GregoryDavid LeanKevan Gosper
|Peter HigginsMichael WheelerJohn SalisburyDerek Johnson
|-
|1960, Róma
|Jack YermanEarl YoungGlenn DavisOtis Davis
|Hans-Joachim ReskeManfred KinderJohannes KaiserCarl Kaufmann
|Malcolm SpenceJames WedderburnKeith GardnerGeorge Kerr
|-
|1964, Tokió
|Ollan CassellMichael LarrabeeUlis WilliamsHenry Carr
|Tim GrahamAdrian MetcalfeJohn CooperRobbie Brightwell
|Edwin SkinnerKent BernardEdwin RobertsWendell Mottley
|-
|1968, Mexikóváros
|Vincent MatthewsRon FreemanLarry JamesLee Evans
|Daniel RudishaMunyoro NyamauNaftali BonCharles Asati
|Helmar MüllerManfred KinderGerhard HennigeMartin Jellinghaus
|-
|1972, München
|Charles AsatiMunyoro NyamauRobert OukoJulius Sang
|Martin ReynoldsAlan PascoeDavid HemeryDavid Jenkins
|Gilles BertouldDaniel VélasquezFrancis KerbiriouJacques Carette
|-
|1976, Montréal
|Herman FrazierBenny BrownFred NewhouseMaxie Parks
|Ryszard PodlasJan WernerZbigniew JaremskiJerzy Pietrzyk
|Franz-Peter HofmeisterLothar KriegHarald SchmidBernd Herrmann
|-
|1980, Moszkva
||Remigijus ValiulisMihail LingeNyikolaj CsernyeckijViktor MarkinViktor Burakov*
|valign=top|Klaus ThieleAndreas KnebelFrank SchafferVolker Beck
|valign=top|Stefano MalinverniMauro ZulianiRoberto TozziPietro Mennea
|-
|1984, Los Angeles
||Sunder NixRay ArmsteadAlonzo BabersAntonio McKayWalter McCoy*Willie Smith*
|valign=top|Kriss AkabusiGarry CookTodd BennettPhil Brown
|valign=top|Sunday UtiMoses UgbisienRotimi PetersInnocent Egbunike
|-
|1988, Szöul
|Danny EverettSteve LewisKevin RobinzineButch ReynoldsAntonio McKay*Andrew Valmon*
|Howard DavisDevon MorrisWinthrop GrahamBert CameronTrevor Graham*Howard Burnett*
|Norbert DobeleitEdgar IttJörg VaihingerRalf LübkeMark Henrich*Bodo Kuhn*
|-
|1992, Barcelona
|Andrew ValmonQuincy WattsMichael JohnsonSteve LewisDarnell Hall*Chip Jenkins*
|valign=top|Lázaro MartínezHéctor HerreraNorberto TéllezRoberto Hernández
|Roger BlackDavid GrindleyKriss AkabusiJohn RegisDu’aine Ladejo*Mark Richardson*
|-
|1996, Atlanta
|valign=top |LaMont SmithAlvin HarrisonDerek MillsAnthuan MaybankJason Rouser*
|Iwan ThomasJamie BaulchMark RichardsonRoger BlackMark Hylton*Du’aine Ladejo*
|Michael McDonaldRoxbert MartinGreg HaughtonDavian ClarkeDennis Blake*Garth Robinson*
|-
|2000, Sydney
|Clement ChukwuJude MonyeSunday BadaEnefiok Udo-ObongNduka Awazie*Fidelis Gadzama*
|Michael BlackwoodGreg HaughtonChristopher WilliamsDanny McFarlaneMichael McDonald*Sanjay Ayre*
|valign=top|Avard MoncurTroy McIntoshCarl OliverChris BrownTimothy Munnings*
|-
|2004, Athén
|Otis HarrisDerrick BrewJeremy WarinerDarold WilliamsonKelly Willie*Andrew Rock*
|valign=top|John SteffensenMark OrmrodPatrick DwyerClinton Hill
|valign=top|James GoddayMusa AuduSaul WeigopwaEnefiok Udo-Obong
|-
|2008, Pekingrészletek
|LaShawn MerrittAngelo TaylorDavid NevilleJeremy WarinerKerron Clement*Regi Witherspoon*
|Andretti BainMichael MathieuAndrae WilliamsChris BrownAvard Moncur*Ramon Miller*
|valign=top|Andrew SteeleRob TobinMichael BinghamMartyn Rooney
|-
|2012, Londonrészletek
|valign=top|Chris BrownDemetrius PinderMichael MathieuRamon Miller
|Bryshon NellumJoshua ManceTony McQuayAngelo TaylorManteo Mitchell*
|valign=top|Lalonde GordonJarrin SolomonAde Alleyne-ForteDeon Lendore
|-
|2016, Rio de Janeirorészletek
|valign=top|Arman HallTony McQuayGil RobertsLaShawn MerrittKyle Clemons*David Verburg*
|valign=top|Peter MatthewsNathon AllenFitzroy DunkleyJavon FrancisRusheen McDonald*
|valign=top|Alonzo RussellMichael MathieuSteven GardinerChris BrownStephen Newbold*
|-
|2020, Tokiórészletek
|valign=top|Michael CherryMichael NormanBryce DeadmonRai BenjaminTrevor Stewart*Randolph Ross*Vernon Norwood*
|valign=top|Liemarvin BonevaciaTerrence AgardTony van DiepenRamsey AngelaJochem Dobber*
|valign=top|Isaac MakwalaBaboloki ThebeZibane NgoziBayapo Ndori
|}
* – a versenyző az előfutamok során szerepelt, de a döntőben nem

20 km gyaloglás 

|-
|1956, Melbourne
|
|
|
|-
|1960, Róma
|
|
|
|-
|1964, Tokió
|
|
|
|-
|1968, Mexikóváros
|
||
|
|-
|1972, München
|
|
|
|-
|1976, Montréal
|
|
|
|-
|1980, Moszkva
|
||
|
|-
|1984, Los Angeles
|
|
|
|-
|1988, Szöul
|
|
|
|-
|1992, Barcelona
||
|
|
|-
|1996, Atlanta
|
|
|
|-
|2000, Sydney
|
|
|
|-
|2004, Athén
|
|
|
|-
|2008, Peking<small>részletek<small>
|
|
|
|-
|2012, London<small>részletek<small>
|
|
|
|-
|2016, Rio de Janeiro<small>részletek<small>
|
|
|
|-
|2020, Tokió<small>részletek<small>
|
|
|
|}

50 km gyaloglás 

|-
|1932, Los Angeles
|
|
|
|-
|1936, Berlin
|
|
|
|-
|1948, London
|
|
||
|-
|1952, Helsinki
|
|
||
|-
|1956, Melbourne
|
|
|
|-
|1960, Róma
|
|
||
|-
|1964, Tokió
|
|
|
|-
|1968, Mexikóváros
|
||
|
|-
|1972, München
||
|
|
|-
|1976, Montréal||colspan=3 align=center|Nem szerepelt az olimpiai programban
|-
|1980, Moszkva
|
|
||
|-
|1984, Los Angeles
|
|
|
|-
|1988, Szöul
|
|
|
|-
|1992, Barcelona
|
|
|
|-
|1996, Atlanta
|
|
|
|-
|2000, Sydney
|
|
|
|-
|2004, Athén
|
|
|
|-
|2008, Peking<small>részletek<small>
|
|
|
|-
|2012, London<small>részletek<small>
|
|
|
|-
|2016, Rio de Janeiro<small>részletek<small>
|
|
|
|-
|2020, Tokió<small>részletek<small>
|
|
|
|}

Ugró- és dobószámok

Magasugrás 

|-
|rowspan=2|1896, Athénrészletek
|rowspan=2|
|
|rowspan=2|Nem adták ki
|-
|
|-
|1900, Párizs
|
|
||
|-
|1904, St. Louis
||
||
|
|-
|rowspan=3|1908, London
|rowspan=3|
|
|rowspan=3|Nem adták ki
|-
||
|-
||
|-
|1912, Stockholm
|
|
|
|-
|1920, Antwerpen
|
|
|
|-
|1924, Párizs
|
|
||
|-
|1928, Amszterdam
|
|
|
|-
|1932, Los Angeles
|
||
|
|-
|1936, Berlin
|
|
|
|-
|1948, London
|
|
|
|-
|1952, Helsinki
|
|
|
|-
|1956, Melbourne
|
||
|
|-
|1960, Róma
|
|
|
|-
|1964, Tokió
|
|
|
|-
|1968, Mexikóváros
|
|
|
|-
|1972, München
|
|
|
|-
|1976, Montréal
|
||
|
|-
|1980, Moszkva
|
|
|
|-
|1984, Los Angeles
|
|
|
|-
|rowspan=2|1988, Szöul
|rowspan=2|
|rowspan=2|
|
|-
|
|-
|rowspan=3|1992, Barcelona
|rowspan=3|
|rowspan=3|
|
|-
|
|-
|
|-
|1996, Atlanta
||
|
|
|-
|2000, Sydney
|
|
|
|-
|2004, Athén
|
|
|
|-
|2008, Pekingrészletek
|
|
|
|-
|rowspan=3|2012, Londonrészletek
|rowspan=3|
|
|rowspan=3|Nem adták ki
|-
|
|-
|
|-
|2016, Rio de Janeirorészletek
|
|
|
|-
|rowspan=2|2020, Tokiórészletek
|
|rowspan=2|Nem adták ki
|rowspan=2|
|-
|
|}

Rúdugrás 

|-
|rowspan=2|1896, Athénrészletek
|rowspan=2|
|rowspan=2|
|
|-
|
|-
|1900, Párizs
|
|
|
|-
|1904, St. Louis
||
||
||
|-
|rowspan=4|1908, London
|rowspan=2|
|rowspan=4|Nem adták ki
|
|-
|rowspan=2|
|-
|rowspan=2|
|-
|
|-
|rowspan=4|1912, Stockholm
|rowspan=4|
|rowspan=2|
|
|-
|rowspan=2|
|-
|rowspan=2|
|-
||
|-
|1920, Antwerp
|
|
|
|-
|1924, Párizs
|
|
|
|-
|1928, Amszterdam
|
|
|
|-
|1932, Los Angeles
||
|
||
|-
|1936, Berlin
|
|
|
|-
|1948, London
|
|
|
|-
|1952, Helsinki
|
|
|
|-
|1956, Melbourne
|
|
|
|-
|1960, Róma
|
|
|
|-
|1964, Tokió
|
|
|
|-
|1968, Mexikóváros
|
|
|
|-
|1972, München
|
|
|
|-
|1976, Montréal
|
|
|
|-
|rowspan=2|1980, Moszkva
|rowspan=2|
|
|rowspan=2|Nem adták ki
|-
||
|-
|rowspan=2|1984, Los Angeles
|rowspan=2|
|rowspan=2 |
||
|-
|
|-
|1988, Szöul
|
|
|
|-
|1992, Barcelona
|
|
||
|-
|1996, Atlanta
|
|
|
|-
|2000, Sydney
|
|
|
|-
|2004, Athén
|
|
|
|-
|2008, Pekingrészletek
|
|
|
|-
|2012, Londonrészletek
|
|
|
|-
|2016, Rio de Janeirorészletek
||
|
|
|-
|2020, Tokiórészletek
||
|
|
|}

Távolugrás 

|-
|1896, Athén
|
|
|
|-
|1900, Párizs
|
|
|
|-
|1904, St. Louis
||
||
||
|-
|1908, London
|
|
|
|-
|1912, Stockholm
|
|
||
|-
|1920, Antwerpen
|
|
|
|-
|1924, Párizs
|
|
|
|-
|1928, Amszterdam
|
|
|
|-
|1932, Los Angeles
||
||
|
|-
|1936, Berlin
|
||
|
|-
|1948, London
|
|
|
|-
|1952, Helsinki
|
|
||
|-
|1956, Melbourne
|
|
|
|-
|1960, Róma
|
|
|
|-
|1964, Tokió
|
|
|
|-
|1968, Mexikóváros
|
|
|
|-
|1972, München
|
||
|
|-
|1976, Montréal
|
|
|
|-
|1980, Moszkva
|
|
||
|-
|1984, Los Angeles
||
|
|
|-
|1988, Szöul
|
|
|
|-
|1992, Barcelona
|
|
|
|-
|1996, Atlanta
||
|
||
|-
|2000, Sydney
|
||
|
|-
|2004, Athén
|
|
|
|-
|2008, Pekingrészletek
|
|
|
|-
|2012, Londonrészletek
||
|
|
|-
|2016, Rio de Janeirorészletek
|
|
|
|-
|2020, Tokiórészletek
|
|
|
|}

Hármasugrás 

|-
|1896, Athén
|
|
|
|-
|1900, Párizs
|
|
|
|-
|1904, St. Louis
||
||
||
|-
|1908, London
||
|
|
|-
|1912, Stockholm
||
||
||
|-
|1920, Antwerpen
|
|
|
|-
|1924, Párizs
|
|
|
|-
|1928, Amszterdam
|
|
|
|-
|1932, Los Angeles
|
|
|
|-
|1936, Berlin
|
|
|
|-
|1948, London
|
|
|
|-
|1952, Helsinki
|
|
|
|-
|1956, Melbourne
|
|
|
|-
|1960, Róma
|
|
|
|-
|1964, Tokió
|
|
|
|-
|1968, Mexikóváros
|
|
|
|-
|1972, München
|
|
|
|-
|1976, Montréal
|
|
|
|-
|1980, Moszkva
||
||
|
|-
|1984, Los Angeles
||
||
|
|-
|1988, Szöul
|
|
|
|-
|1992, Barcelona
|
|
|
|-
|1996, Atlanta
||
|
|
|-
|2000, Sydney
|
|
|
|-
|2004, Athén
|
|
|
|-
|2008, Pekingrészletek
|
|
|
|-
|2012, Londonrészletek
|
|
|
|-
|2016, Rio de Janeirorészletek
|
|
|
|-
|2020, Tokiórészletek
|
|
|
|}

Súlylökés 

|-
|1896, Athén
|
|
|
|-
|1900, Párizs
|
|
|
|-
|1904, St. Louis
||
||
||
|-
|1908, London
|
||
|
|-
|1912, Stockholm
|
|
|
|-
|1920, Antwerpen
|
|
|
|-
|1924, Párizs
|
|
|
|-
|1928, Amszterdam
|
|
|
|-
|1932, Los Angeles
||
||
|
|-
|1936, Berlin
||
|
||
|-
|1948, London
|
|
|
|-
|1952, Helsinki
|
|
|
|-
|1956, Melbourne
|
|
|
|-
|1960, Róma
|
|
|
|-
|1964, Tokió
|
|
||
|-
|1968, Mexikóváros
|
|
|
|-
|1972, München
|
|
|
|-
|1976, Montréal
|
|
|
|-
|1980, Moszkva
||
||
|
|-
|1984, Los Angeles
|
||
||
|-
|1988, Szöul
|
|
|
|-
|1992, Barcelona
|
|
|
|-
|1996, Atlanta
||
||
|
|-
|2000, Sydney
|
|
|
|-
|2004, Athén
|
|
|
|-
|2008, Pekingrészletek
|
|
|
|-
|2012, Londonrészletek
|
|
|
|-
|2016, Rio de Janeirorészletek
|
|
|
|-
|2020, Tokiórészletek
|
|
|
|}

Diszkoszvetés 

|-
|1896, Athénrészletek
|
|
|
|-
|1900, Párizs
||
|
|
|-
|1904, St. Louis
||
||
|
|-
|1908, London
|
|
|
|-
|1912, Stockholm
|
|
|
|-
|1920, Antwerpen
|
|
|
|-
|1924, Párizs
|
|
|
|-
|1928, Amszterdam
|
|
|
|-
|1932, Los Angeles
||
||
|
|-
|1936, Berlin
|
|
|
|-
|1948, London
|
|
|
|-
|1952, Helsinki
|
|
|
|-
|1956, Melbourne
|
|
|
|-
|1960, Róma
|
|
|
|-
|1964, Tokió
|
|
|
|-
|1968, Mexikóváros
|
|
|
|-
|1972, München
|
|
|
|-
|1976, Montréal
|
|
|
|-
|1980, Moszkva
||
|
|
|-
|1984, Los Angeles
|
||
||
|-
|1988, Szöul
|
|
|
|-
|1992, Barcelona
|
|
|
|-
|1996, Atlanta
|
|
|
|-
|2000, Sydney
|
|
|
|-
|2004, Athén
|
||
|
|-
|2008, Pekingrészletek
|
|
|
|-
|2012, Londonrészletek
|
|
|
|-
|2016, Rio de Janeirorészletek
|
|
|
|-
|2020, Tokiórészletek
|
|
|
|}

Kalapácsvetés 

|-
|1900, Párizs
|
|
|
|-
|1904, St. Louis
||
||
||
|-
|1908, London
|
|
|
|-
|1912, Stockholm
|
|
|
|-
|1920, Antwerpen
|
|
|
|-
|1924, Párizs
|
|
|
|-
|1928, Amszterdam
|
|
|
|-
|1932, Los Angeles
|
|
||
|-
|1936, Berlin
||
||
|
|-
|1948, London
||
|
|
|-
|1952, Helsinki
||
|
||
|-
|1956, Melbourne
|
|
|
|-
|1960, Róma
|
||
|
|-
|1964, Tokió
|
||
|
|-
|1968, Mexikóváros
||
|
||
|-
|1972, München
|
|
|
|-
|1976, Montréal
|
|
|
|-
|1980, Moszkva
||
||
||
|-
|1984, Los Angeles
|
|
|
|-
|1988, Szöul
|
|
|
|-
|1992, Barcelona
|
|
|
|-
|1996, Atlanta
||
||
|
|-
|2000, Sydney
|
|
|
|-
|2004, Athén
|
|Nem adták ki
|
|-
|2008, Pekingrészletek
|
|
|
|-
|2012, Londonrészletek
||
|
|
|-
|2016, Rio de Janeirorészletek
|
|
|
|-
|2020, Tokiórészletek
|
|
|
|}

Gerelyhajítás 

|-
|1908, London
|
|
|
|-
|1912, Stockholm
||
|
||
|-
|1920, Antwerpen
|
|
|
|-
|1924, Párizs
|
|
|
|-
|1928, Amszterdam
|
||
|
|-
|1932, Los Angeles
|
|
|
|-
|1936, Berlin
||
|
|
|-
|1948, London
|
|
||
|-
|1952, Helsinki
|
|
||
|-
|1956, Melbourne
|
|
|
|-
|1960, Róma
|
|
||
|-
|1964, Tokió
|
||
|
|-
|1968, Mexikóváros
|
|
||
|-
|1972, München
||
|
|
|-
|1976, Montréal
||
|
|
|-
|1980, Moszkva
||
||
|
|-
|1984, Los Angeles
|
|
|
|-
|1988, Szöul
|
|
|
|-
|1992, Barcelona
|
|
|
|-
|1996, Atlanta
|
|
|
|-
|2000, Sydney
|
|
|
|-
|2004, Athén
|
|
|
|-
|2008, Pekingrészletek
|
|
|
|-
|2012, Londonrészletek
|
|
|
|-
|2016, Rio de Janeirorészletek
|
|
|
|-
|2020, Tokiórészletek
|
|
|
|}

Kombinált szám

Tízpróba 

|-
|1904, St. Louis
|
||
||
|-
|1908 London||colspan=3 align=center|Nem szerepelt az olimpiai programban
|-
|rowspan=2|1912, Stockholm
|
|rowspan=2 |
|rowspan=2 |
|-
||
|-
|1920, Antwerpen
|
|
|
|-
|1924, Párizs
|
|
|
|-
|1928, Amszterdam
|
|
|
|-
|1932, Los Angeles
||
|
|
|-
|1936, Berlin
|
|
|
|-
|1948, London
|
|
|
|-
|1952, Helsinki
|
|
|
|-
|1956, Melbourne
|
|
|
|-
|1960, Róma
|
|
|
|-
|1964, Tokió
|
|
|
|-
|1968, Mexikóváros
|
|
|
|-
|1972, München
|
|
|
|-
|1976, Montréal
|
|
|
|-
|1980, Moszkva
|
||
||
|-
|1984, Los Angeles
|
|
|
|-
|1988, Szöul
|
|
|
|-
|1992, Barcelona
|
||
|
|-
|1996, Atlanta
||
|
|
|-
|2000, Sydney
|
|
|
|-
|2004, Athén
|
|
|
|-
|2008, Pekingrészletek
|
|
|
|-
|2012, Londonrészletek
|
|
|
|-
|2016, Rio de Janeirorészletek
|
|
|
|-
|2020, Tokiórészletek
|
|
|
|}

Megszűnt versenyszámok

Futó- és gyaloglószámok

60 méter 

|-
|1900, Párizs
|
|
|
|-
|1904, St. Louis
||
||
||
|}

5 mérföld 

|-
|1908, London
||
||
|
|}

200 méter gát 

|-
|1900, Párizs
|
|
|
|-
|1904, St. Louis
||
||
||
|}

2500 méter akadály 

|-
|1900, Párizs
|
|
||
|}

2590 méter akadály 

|-
|1904, St. Louis
||
|
||
|}

3200 méter akadály 

|-
|1908, London
||
||
|
|}

4000 méter akadály 

|-
|1900, Párizs
|
|
|
|}

Olimpiai váltó (1600 méter) 
 Távja 200, 200, 400, 800 méter

|-
|1908, London
|William HamiltonNathaniel CartmellJohn TaylorMel Sheppard
|Arthur HoffmannHans EickeOtto TrieloffHanns Braun
||Simon PálWiesner FrigyesNagy JózsefBodor Ödön
|}

3000 méter csapat 

|-
|1912, Stockholm
|Tell BernaGeorge BonhagAbel KiviatLouis ScottNorman Taber
||Bror FockNils FrykbergThorild OlssonErnst WideJohn Zander
|William CottrillGeorge HutsonWilliam MooreEdward OwenCyril Porter
|-
|1920, Antwerpen
|Horace BrownIvan DresserArlie Schardt
|Charles BlewittAlbert HillWilliam Seagrove
|Eric BackmanSven LundgrenEdvin Wide
|-
|1924, Párizs
|Elias KatzPaavo NurmiVille Ritola
|Herbert JohnstonBernhard McDonaldGeorge Webber
|William CoxEdward KirbyWillard Tibbetts
|}

5000 méter csapat 

|-
|1900, Párizs
|
||Henri DelogeGaston RagueneauJacques ChastaniéAndré CastanetMichel Champoudry
| Nem adták ki
|}

3 mérföld csapat 

|-
|1908, London
||Joseph DeakinArchie RobertsonWilliam Coales
|John EiseleGeorge BonhagHerbert Trube
|Louis de FleuracJoseph DreherPaul Lizandier
|}

4 mérföld csapat 

|-
|1904, St. Louis
||Arthur NewtonGeorge UnderwoodPaul PilgrimHoward ValentineDavid Munson
|
| Nem adták ki
|}

Mezei futás, egyéni 

|-
|1912, Stockholm
|
||
||
|-
|1920, Antwerpen
|
|
|
|-
|1924, Párizs
|
|
|
|}

Mezei futás, csapat 

|-
|1912, Stockholm
||Hjalmar AnderssonJohn EkeJosef Ternström
|Hannes KolehmainenJalmari EskolaAlbin Stenroos
|Frederick HibbinsErnest GloverThomas Humphreys
|-
|1920, Antwerpen
|Paavo NurmiHeikki LiimatainenTeodor Koskenniemi
|James WilsonFrank HegartyAlfred Nichols
|Eric BackmanGustaf MattssonHilding Ekman
|-
|1924, Párizs
|Paavo NurmiVille RitolaHeikki Liimatainen
|Earl JohnsonArthur StudenrothAugust Fager
||Henri LauvauxGaston HeuetMaurice Norland
|}

3000 méter gyaloglás 

|-
|1920, Antwerpen
|
|
|
|}

3500 méter gyaloglás 

|-
|1908, London
||
||
|
|}

10 kilométer gyaloglás 

|-
|1912, Stockholm
|
|
|
|-
|1920, Antwerpen
|
|
|
|-
|1924, Párizs
|
|
|
|-
|1928–1936||colspan=3 align=center|Nem szerepelt az olimpiai programban
|-
|1948, London
|
|
|
|-
|1952, Helsinki
|
|
|
|}

10 mérföld gyaloglás 

|-
|1908, London
||
||
||
|}

Ugró- és dobószámok

Helyből magasugrás 

|-
|1900, Párizs
|
|
|
|-
|1904, St. Louis
||
||
||
|-
|rowspan=2|1908, London
|rowspan=2|
|
|rowspan=2|Nem adták ki
|-
|
|-
|1912, Stockholm
|
|
|
|}

Helyből távolugrás 

|-
|1900, Párizs
|
|
||
|-
|1904, St. Louis
||
||
||
|-
|1908, London
|
|
|
|-
|1912, Stockholm
|
|
|
|}

Helyből hármasugrás 

|-
|1900, Párizs
|
|
|
|-
|1904, St. Louis
||
||
||
|}

Kétkezes súlylökés 

|-
|1912, Stockholm
|
|
|
|}

Görög stílusú diszkoszvetés 

|-
|1908, London
|
|
|
|}

Kétkezes diszkoszvetés 

|-
|1912, Stockholm
|
|
||
|}

56 fontos súlylökés 

|-
|1904, St. Louis
|
||
||
|-
|1920, Antwerpen
|
|
|
|}

Szabadstílusú gerelyhajítás 

|-
|1908, London
|
|
|
|}

Kétkezes gerelyhajítás 

|-
|1912, Stockholm
|
|
|
|}

Kombinált számok

Hárompróba 

|-
|1904, St. Louis
||
||
||
|}

Ötpróba 

|-
|rowspan=2|1912, Stockholm
|
|rowspan=2|
|rowspan=2|
|-
|
|-
|1920, Antwerpen
|
|
|
|-
|1924, Párizs
|
||
|
|}

Jegyzetek

Források 
  

Ermesek
Atletikaferfiak